Mændenes maratonløb under sommer-OL 1948 fandt sted den 7. august. Maratonløbet blev vundet af Delfo Cabrera.

Resultater

Fodnoter

Eksterne henvisninger 
 http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1948/ATH/mens-marathon.html 

1948 - mændenes maratonløb
Sommer-OL 1948